A Jamina megnevezés több dologra is utalhat:

Erzsébethely, vagy közismertebb nevén Jamina Békéscsaba egy városrésze.
Jamina egy női keresztnév.